Teodor d'Alexandria fou patriarca jacobita d'Alexandria del 727 al 728 (Le Quien, Oriens Christianus, vol. ii. col. 445, 457.)
 Teodor I d'Alexandria, patriarca d'Alexandria
 Teodor II d'Alexandria, patriarca d'Alexandria (2004)
 Teodor d'Alexandria (), religiós, diaca de l'església d'Alexandria
 Teodor d'Alexandria (segle VI), monjo romà d'Orient
 Teodor d'Alexandria o Tauadros II, patriarca copte d'Alexandria